Kronberg heißen folgende geographische Objekte:
 Kronberg im Taunus, eine Stadt im Hochtaunuskreis (Rhein-Main-Gebiet), nordwestlich von Frankfurt am Main

Ortsteile in Deutschland:
 Kronberg im Holzland, Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Kronberg (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kronberg (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Kronberg (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kronberg (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kronberg (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kronberg (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Kronberg (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kronberg (Taufkirchen (Vils)), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Kronberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kronberg (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Kronberg (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Kronberg (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Kronberg (Gemeinde Altmelon), Ort in der Gemeinde Altmelon, Niederösterreich
 Kronberg (Gemeinde Kasten), Katastralgemeinde von Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kronberg (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft von Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kronberg (Gemeinde Ulrichskirchen-Schleinbach), Katastralgemeinde von Ulrichskirchen-Schleinbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Kronberg (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortslage in der Gemeinde Gaspoltshofen, Gemeinde Grieskirchen, Oberösterreich
 Kronberg (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft der Gemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Kronberg (Gemeinde Pinsdorf), Siedlung in der Gemeinde Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kronberg (Gemeinde Scharten), Ortschaft in der Gemeinde Scharten, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Kronberg (Gemeinde Straß), Ortslage in der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kronberg (Gemeinde Ungenach), Ortschaft in der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Berge:
 Kronberg (Berg), ein Berg im Kanton Appenzell Innerrhoden, Schweiz
 Kronberg (Niederbayern), ein Berg im Bayerischen Wald

Kronberg ist der Name des Adelsgeschlechtes der Kronberger Ritter, siehe Cronberg (Adelsgeschlecht)

Kronberg ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Kronberg (* 1983), US-amerikanischer Fußballspieler
 Gerhard Kronberg (1913–2001), ungarisch-polnischer Komponist
 Günter Kronberg (1926–1977), deutscher Jazzsaxophonist
 Heinz-Jürgen Kronberg (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Janika Kronberg (* 1963), estnischer Literaturwissenschaftler, Kritiker und Essayist
 Julius Kronberg (1850–1921), schwedischer Maler
 Larissa Iwanowna Kronberg (1929–2017), russisch-sowjetische Schauspielerin
 Max Kronberg (1884–nach 1938), deutscher Schriftsteller
 Randolf Kronberg (1942–2007), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Robert Kronberg (* 1976), schwedischer Leichtathlet
 Simon Kronberg (1891–1947), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Cronberg
 Kronenberg
 Kroneberg
 Kronsberg (Begriffsklärung)
 Kronberger Kreis
 Kronoberg